Малгожа́та Анджее́вич (, род. 14 января 1984, Бытом, Силезское воеводство, Польша) — популярная польская поп-исполнительница, имя при рождении — Малгожа́та Андже́йчук () в 2007 году певица сменила фамилию, сценический псевдоним — Го́ся Анджее́вич ()

Биография 
Малгожата начала заниматься музыкой с самого детства, регулярно выступала на школьных вечеринках. Объехала всю Польшу, убедительно одержав победу на 30 конкурсах, включая и общенациональные фестивали.

В польском городе Бытоме получила две президентские награды за художественные достижения. После нескольких неудачных попыток работы с местными композиторами Гося начала сама создавать музыку, которая наиболее точно отражала её внутренний мир.

В старших классах певица серьёзно заинтересовалась итальянским языком и, чтобы улучшить свои навыки, отправилась во Флоренцию, где познакомилась с итальянским композитором Гоффредо Орланди. Он предложил Госе сотрудничество, став продюсером и композитором её дебютного альбома Stone. Аудитория оценила альбом Анджеевич: об этом свидетельствовали высокие места в хит-парадах и огромный интерес к её песням, размещенных на польских Интернет-порталах. К примеру, композиция «Słowa» заняла первое место среди исполнителей по количеству запросов: 5000 в день и  в месяц.

В 2005 году Гося была приглашена группой Ivan & Delfin для участия в конкурсе «Евровидение-2005». Во время песни «Czarna Dziewczyno» она пела на бэк-вокале и исполняла соло на аккордеоне.

По словам самой Госи, начало 2006 года стало весьма успешным для неё: она была отобрана для участия в белорусском национальном отборочном туре конкурса «Евровидение-2006» на с песней «Dangerous Game».

Участвовала в третьей версии польского телешоу «Звёзды на льду».

Награды 

 Złote Dzioby
 Eska Music Awards в категории: «Радио-дебют года»
 Mikrofony Popcornu 2007
 SuperJedynki 2007 в категории «Дебют» и «Певица года»
 Viva Comet 2007 в категории Planet VIVA, или Charts Award
 «Famka 2007» в категории «Певица года»
 Mikrofon Popcornu 2008 в категории «Певица года»

Дискография

Альбомы 
 Gosia Andrzejewicz (2004)
 Gosia Andrzejewicz Plus (2006)
 Lustro (2006)
 The Best Of Gosia Andrzejewicz (CD + DVD, 2007)
 Zimno? Przytul mnie! (2007)
 Wojowniczka (2009)
 Film (2xCD, 2014)

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официаный сайт певицы
 Польские исполнители на конкурсе «Евровидение»